

Équipes sportives 
 Chiefs, une franchise de rugby à XV néo-zélandaise, évoluant dans le Super 15 ;
 Chiefs d'Atlanta, un club américain de football ;
 Exeter Chiefs, un club de rugby à XV anglais ;
 Chiefs d'Indianapolis, une ancienne franchise de hockey sur glace américaine ;
 Chiefs de Johnstown, une franchise de hockey sur glace américaine ;
 Chiefs de Kamloops, une équipe de hockey sur glace canadienne ;
 Chiefs de Kansas City, une franchise de football américain ;
 Chiefs de Laval, une ancienne équipe de hockey sur glace canadienne ;
 Chiefs de Langley, une équipe de hockey sur glace canadienne ;
 Chiefs de Milwaukee, une ancienne franchise de hockey sur glace américaine ;
 Chiefs de Saint-Hyacinthe, une équipe de hockey sur glace canadienne ;
 Chiefs de Sainte-Thérèse, une ancienne équipe de hockey sur glace canadienne ;
 Chiefs de Spokane, une franchise de hockey sur glace américaine ;
 Syracuse Chiefs, une équipe de baseball américaine.

Autres 
 Chiefs, titre original de la série télé 
 Chiefs, un film réalisé par Daniel Junge en 2002